Saint-Coutant puede referirse a: 

 Saint-Coutant, comuna francesa situada en Charente.
 Saint-Coutant, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.